Murtal (dal) - dal van de Mur in Stiermarken, Oostenrijk
 Murtal (district) - district in Stiermarken, Oostenrijk
 Murtal Schnellstraße - snelweg in Oostenrijk

 Mur (rivier) - rivier stromend door Oostenrijk, Slovenië, Kroatië en Hongarije